USS Shark je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Shark (1821) 
 USS Shark (1861) 
 USS Shark (SS-8) 
 USS Shark (SP-534) 
 USS Shark (SS-174) 
 USS Shark (SS-314) 
 USS Shark (SSN-591)

Shark